Macon County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

Macon County (Alabama)
Macon County (Georgia)
Macon County (Illinois)
Macon County (Missouri)
Macon County (North Carolina)
Macon County (Tennessee)